Tompkins ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur S. Tompkins (1865–1938), US-amerikanischer Politiker
 Caleb Tompkins (1759–1846), US-amerikanischer Politiker
 Christopher Tompkins (1780–1858), US-amerikanischer Politiker
 Cydnor B. Tompkins (1810–1862), US-amerikanischer Politiker
 Daniel D. Tompkins (1774–1825), US-amerikanischer Politiker und Vizepräsident
 Douglas Tompkins (1943–2015), US-amerikanischer Unternehmer und Umweltaktivist
 Emmett Tompkins (1853–1917), US-amerikanischer Politiker
 Gilda Tompkins (* ~1940), neuseeländische Badmintonspielerin
 Hannah Minthorne Tompkins (1781–1829), Second Lady der Vereinigten Staaten
 Heelan Tompkins (* 1978), neuseeländische Vielseitigkeitsreiterin
 Jane Tompkins (* 1940), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Janie Haddad Tompkins, US-amerikanische Schauspielerin
 Joe Tompkins (* 1968), US-amerikanischer Behindertensportler
 Joe I. Tompkins, Kostümbildner
 Kris Tompkins (* 1950), US-amerikanische Umweltschützerin und Unternehmerin
 Nick Tompkins (* 1995), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Patrick W. Tompkins (1804–1853), US-amerikanischer Politiker
 Paul F. Tompkins (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Filmproduzent und Komiker
 Ross Tompkins (1938–2006), US-amerikanischer Jazzpianist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tompkins (Georgia)
 Tompkins (Michigan)
 Tompkins (Pennsylvania)
 Tompkins (South Carolina)
 Tompkins (Washington)

Orte in Kanada:
 Tompkins (Newfoundland and Labrador)
 Tompkins (Saskatchewan)

Siehe auch:
 Tompkins Township
 Mr. Tompkins (populärwissenschaftliche Bücher von George Gamow)
 Tomkins
 Thomkins